superintendent – duchowny protestancki sprawujący władzę nadzorczą w stosunku do pastorów określonego obszaru
 intendent naczelny
 naczelnik komory celnej
 Superintendent (policja) – ranga w policji w krajach anglosaskich
 Superintendent (straż pożarna) – ranga w pożarnictwie w krajach anglosaskich
 Superintendent (więziennictwo) – ranga w służbie więziennej w krajach anglosaskich, Indiach i Pakistanie
 Superintendent (edukacja) – przełożony uczelni lub jej administrator w krajach anglosaskich
 Superintendent (United States Air Force) – ranga w Siłach Powietrznych USA
 Superintendent (służba zdrowia) – dyrektor, koordynator lub planista w szpitalach lub klinikach krajów anglosaskich

Przypisy